Mit dem Namen Bonus Socius ( für „guter Gefährte“) wird ein ursprünglich in Latein geschriebenes Manuskript von 194 zusammengestellten Schachaufgaben und anderen Brettspielen bezeichnet. Ein Exemplar befindet sich in der Nationalbibliothek in Florenz. Das Pergament wird datiert um 1266. Als Autor wird der italienische Gelehrte Boncompagno da Signa vermutet. Diese Hypothese ist jedoch umstritten. Andere Quellen vermuten den Universitätslehrer Nicholas de St. Nicholai um 1295 als Verfasser.
Dies ist ein Beispiel aus dieser Aufgabensammlung.
Lösung:
1. Ta7–f7+! Sh8xf7
2. Se5–g6+ matt

Literatur 
 Bonus socius. Bijdragen tot de cultuurgeschiedenis van het schaakspel en andere bordspelen, Jubileumuitgave voor Meindert Niemeijer ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 1977

Weblinks 
 Weitere Schachaufgaben aus Bonus Socius auf dem PDB-Server

Literarisches Werk
Literatur (13. Jahrhundert)
Literatur (Latein)
Schachliteratur
Sachliteratur